Reglindis steht für:

Vorname
 Regelinda († 958), Herzogin von Schwaben
 Reglindis († nach 1018), Markgräfin von Meißen
 Reglindis Rauca (* 1967), deutsche Schriftstellerin

außerdem
 Reglindis (Apfel), eine Apfelsorte